Iram steht für
 Iram (Verschollene Stadt), untergegangene orientalische Stadt, im Koran erwähnt
 Johanna Lankau (1866–1921), Pseudonym Johanna Iram, deutsche Schriftstellerin

IRAM als Abkürzung:
 Institut für Radioastronomie im Millimeterbereich, Forschungsinstitut
 Internal RAM, auch iRAM, schneller interner Speicher einer CPU

Siehe auch:
 Irama (Sänger)

IRAM